
Termin RLK ima više značenja.

 Lipoinska kiselina, antioksidans
 Ragbi liga klub Crvena zvezda, RLK Crvena zvezda